Fünf Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS South Carolina:

 USS South Carolina (1798), ein Schoner
 USS South Carolina (1799), ein Patrouillenboot
 USS South Carolina (1860), ein Dampfschiff, in Dienst von 1861 bis 1862
 USS South Carolina (BB-26), ein Schlachtschiff und Typschiff der South-Carolina-Klasse, in Dienst von 1910 bis 1921
 USS South Carolina (CGN-37), ein Atomkreuzer der California-Klasse, in Dienst von 1975 bis 1998

South Carolina